

Persone 
 Anicia Faltonia Proba – nobile romana
 Faltonia Betizia Proba – nobile e poetessa romana
 Proba – scrittore e traduttore siro

Altro 
 PROBA – insieme di satelliti dell'ESA (PROBA-1, PROBA-2, PROBA-V e PROBA-3)
 Tachygyna proba – ragno della famiglia Linyphiidae